Георгий Рублёв:
 Рублёв, Георгий Иосифович (1902—1975) — советский художник.
 Рублёв, Георгий Львович (1916—1955) — русский советский поэт-песенник, драматург.